Казальчипрано () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

Население составляет 635 человек (2008 г.), плотность населения составляет 35 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 86010. Телефонный код — 0874.

Покровителем коммуны почитается святой Христинциан, празднование 13 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.casalciprano.cb.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/